17-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 9 клубами с 19 апреля по 26 октября 2008 года. Чемпионом в 5-й раз подряд стал нарынский «Дордой-Динамо», кантская «Абдыш-Ата» 3-й год кряду была серебряным призером, 3-е место занял «Алай» из Оша.

Большую часть турнира лидировала «Абдыш-Ата». Однако в последнем матче регулярного сезона (22 октября 2008 года) «Дордой-Динамо» нанёс «Абдыш-Ате» первое поражение (1:0) и сравнялся с соперником по набранным очкам.

Спустя 4 дня (26 октября) для определения чемпиона потребовался «золотой матч» (3-й в истории и 2-й между этими соперниками), в котором «Дордой» вновь одержал победу с тем же счётом 1:0.

Участники 
В чемпионате приняли участие 9 клубов, игравших между собой в 2 круга. По сравнению с прошлым сезоном, в Первую лигу по финансовым причинам перешла команда из Джалал-Абада, потерявшая спонсорскую поддержку.

Дебютантом сезона стал фарм-клуб «Дордой-Динамо» — «Дордой-Плаза», включённый в Высшую лигу решением Федерации футбола Кыргызстана и состоявший из 16-летних игроков.

Турнирная таблица

Матч за 1-е место

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (9 голов): 02.09.2008 Дордой-Плаза — Дордой 1:8

Самая крупная победа: 06.09.2008 Дордой — Абдыш-Ата-91 8:0

Самая крупная победа на выезде: 02.09.2008 Дордой-Плаза — Дордой 1:8

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2008
Футбол в Азии в 2008 году
Спорт в Киргизии в 2008 году